Ecteniniidae — вимерла родина пробіногнатійних цинодонтів з тріасу Південної Америки. Вони відомі своїм великим розміром, а також тим, що є одними з перших синапсидів, видоутворення яких спрямоване на курсивність (спеціалізована адаптація до бігу).

Філогенез 
Нижче наведено кладограму від Martínez et al. (2013):

Примітки 

Родини тварин
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2013